GSK Stockmann (bis 2017: GSK Stockmann + Kollegen) ist eine Anwaltskanzlei mit Sitz in München. GSK Stockmann berät im Immobilien- und  Bankrecht sowie im öffentlichen Wirtschaftsrecht. Die Kanzlei arbeitet für nationale und internationale Unternehmen, darunter Banken, Finanzinstitute, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Regierungen und Ministerien.

Geschichte und Unternehmensstruktur 
GSK Stockmann ist 1997 als Zusammenschluss von Anwälten deutscher und internationaler Wirtschaftskanzleien entstanden. Über 200 Rechtsanwälte und Steuerberater, davon 66 als Partner, beraten an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Heidelberg, München und Luxemburg deutsche und internationale Mandanten. Im Januar 2023 trat der ehemalige Justiz- und Außenminister Heiko Maas der Kanzlei als Partner bei.

Weblinks 
Website

Einzelnachweise 

Anwaltskanzlei
Dienstleistungsunternehmen (München)
Gegründet 1997